Клют (англ. Klute) — многозначный термин.

 Клют — фильм-детектив американского режиссёра Алана Пакулы.
 Клют — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. 

 Клют, Джон (род. 1940) — английский литературный критик, специализирующийся на фантастике.
 Клют, Дэниэл (1921—1964) — американский ракетный инженер и химик.